La 21 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

 La  allemande.
 La  soviétique.
 La  japonaise.

Voir aussi 
 Le XXIe corps d'armée de l'Empire allemand durant la première Guerre mondiale.
Homonymie d'unités militaires